Bellmann steht für:
 Bellmann (Operette), eine Operette in drei Akten von Franz von Suppè

Bellmann ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Bellmann (* 1957), deutscher moderner Fünfkämpfer und Olympiateilnehmer, Degenfechter
 Astrid Höschel-Bellmann (* 1957), deutsche Schauspielerin, Dozentin, Grafikerin und Malerin
 Carl Gottlieb Bellmann (1772–1861), deutscher Organist und Komponist
 Charlotte Bellmann (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Christiane Weber-Bellmann (* 1962), deutsche Florettfechterin und Olympiasiegerin, siehe Christiane Weber (Fechterin)
 Dieter Bellmann (1940–2017), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Dieter Johannes Bellmann (1934–1997), deutscher Arabist
 Georg Bellmann (1891–1946), deutscher Politiker (DVP), MdR
 Götz Bellmann (* 1957), deutscher Architekt und Designer
 Gerold Bellmann (1949–2021), deutscher Fußballtorwart
 Günter Bellmann (* 1929), deutscher Germanist
 Hans Georg Bellmann (1911–1990), Schweizer Architekt und Produktgestalter
 Heiko Bellmann (1950–2014), deutscher Entomologe und Sachbuchautor
 Ingo Bellmann (1949–2012), tschechischer Gitarrist
 Johann Diedrich Bellmann (1930–2006), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Johannes Bellmann (* 1965), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Karl Bellmann (1887–1976), deutscher Architekt und Maler
 Karl Gottfried Bellmann (1760–1816), deutscher Musikinstrumentenbauer und Musiker
 Klaus Bellmann (1929–2008), deutscher Systemökologe
 Kurt Bellmann (1901–nach 1961), deutscher Jurist am Sondergericht Prag
 Norbert Bellmann (1940–1970), deutscher klassischer Gitarrist
 Rudi Bellmann (1919–2002), deutscher Funktionär, Arbeitsgruppenleiter des ZK der SED
 Tjorven Bellmann, deutsche politische Beamtin und Diplomatin
 Uwe Bellmann (* 1962), deutscher Skilangläufer
 Veronika Bellmann (* 1960), deutsche Politikerin (CDU), MdL, MdB
 Werner Bellmann (* 1940), deutscher Literaturwissenschaftler

Siehe auch:
 Bellman